Yukon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Yukon, provins,

USA 

 Yukon, Oklahoma, ort, Canadian County, 
 Yukon, Pennsylvania, ort, Westmoreland County, 
 Yukon, West Virginia, ort, McDowell County, 

Robotskapade USAförgreningar